El Pirulí puede hacer referencia a:

 Pirulí, dulce de caramelo cónico con palito, también llamado chupete, chupirul, paragüitas, pico dulce, pirulín o pirulo.
 El Pirulí (Víctor Yturbe, 1936-1987), cantante mexicano de boleros.
 El Pirulí (Torrespaña), torre de comunicaciones en la ciudad de Madrid que recibe ese nombre por su parecido a un pirulí.
 El Pirulí (Torre de telecomunicaciones de Movistar), torre de comunicaciones en la ciudad de Zaragoza.
 El Pirulí (Torre Tavira II), torre de telecomunicaciones de Cádiz.